Владимир Васильевич Смирнов (1849—1918) — генерал от инфантерии, участник Первой мировой войны.

Биография 
Родился 4 июля 1849 года, образование получил в Полоцком кадетском корпусе, из которого перешёл 23 августа 1865 года в Павловское военное училище. 17 июня 1867 года выпущен подпоручиком в 28-й пехотный Полоцкий полк.

17 июля 1867 года Смирнов получил чин прапорщика и был переведён в лейб-гвардии Московский полк, в котором последовательно получил чины подпоручика (17 апреля 1870 года), поручика (30 августа 1872 года), штабс-капитана (30 августа 1872 года).

В 1874 году Смирнов по 2-му разряду окончил прохождение курса наук в Николаевской академии Генерального штаба и был назначен состоять при штабе Харьковского военного округа, 5 марта 1875 года назначен старшим адъютантом штаба 36-й пехотной дивизии; 13 апреля произведён в капитаны и с 1 декабря того же года состоял помощником старшего адъютанта штаба Харьковского военного округа.

4 ноября 1876 года Смирнов занял должность старшего адъютанта штаба 7-го армейского корпуса, в рядах которого принял участие в русско-турецкой войне, за отличие был награждён орденом св. Анны 3-й степени.

С 11 ноября 1877 года Смирнов состоял при штабе Одесского военного округа, 16 апреля 1878 года произведён в подполковники и 12 апреля 1881 года — в полковники; с 1 августа по 15 сентября 1881 года отбывал цензовое командование батальоном в 57-м пехотном Модлинском полку.

Назначенный 20 июля 1884 года начальником штаба 5-й пехотной дивизии, Смирнов на этой должности пробыл почти семь лет, 1 апреля 1891 года он получил в командование 131-й пехотный Тираспольский полк.

26 февраля 1894 года Смирнов за отличие по службе был произведён в генерал-майоры и назначен начальником штаба 9-го армейского корпуса; 4 июля 1901 года он был назначен начальником 18-й пехотной дивизии, причём 6 декабря того же года был произведён в генерал-лейтенанты.

С 9 июля 1906 года Смирнов командовал 2-м Сибирским армейским корпусом, 13 апреля 1908 года произведён в генералы от инфантерии и 28 июля 1908 года возглавил 20-й армейский корпус, во главе которого и выступил на театр начавшейся Первой мировой войны. Корпус отличился в Гумбиненском бою. Высочайшим приказом от 25 октября 1914 года за отличия на фронте Смирнов был награждён орденом св. Георгия 4-й степени.

20 ноября 1914 года на Смирнова было возложено командование 2-й армией и 5 декабря последовал официальный приказ об утверждении его в этой должности.

В марте 1916 года Смирнов вынужден был оставить фронт из-за тяжёлой болезни и его армия, наносившая главный удар в ходе Нарочской операции, была передана под командование генерала А. Ф. Рагозы.

В марте 1917 года, после смещения генерала А. Е. Эверта, Смирнов недолго командовал Западным фронтом. Джунковский В. Ф. про уход Смирнова с долножности командующего 2-й армией вспоминает следующим образом: «Уход командующего 2-й армией генерала Смирнова. В этот же день я опубликовал прощальный приказ командующего армией достойного генерала Смирнова, получившего другое назначение. Мне было очень жаль уйти из-под командования этого честнейшего, благороднейшего генерала».

8 апреля 1917 года был отчислен в распоряжение военного министра, 22 апреля Смирнов вошёл в число членов Военного совета.

После Октябрьской революции Смирнов переехал из Петрограда в район Минеральных Вод. В сентябре 1918 года он был взят в заложники Красной Армией и 1 ноября вместе с генералами Н. В. Рузским, Р. Д. Радко-Дмитриевым и другими зарублен в Пятигорске. По другим данным расстрелян большевиками в Киеве в феврале-апреле 1919 года.

Награды 
Среди прочих наград Смирнов имел ордена:
 Орден Святой Анны 3-й степени (1878 год);
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1883 год);
 Орден Святой Анны 2-й степени (1887 год);
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1891 год);
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1897 год);
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1900 год);
 Орден Святой Анны 1-й степени (1904 год);
 Орден Святого Владимира 2-й степени (6 декабря 1911 года)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (25 октября 1914 года);
 Орден Белого орла (1914 год);

Примечания

Литература 
 Военный дневник великого князя Андрея Владимировича Романова. (1914—1917). — Москва. Издательство им. Сабашниковых,2008.- ISBN 5-8242-0097-1.
 Джунковский В. Ф. Воспоминания (1915—1917). Том 3. — М.: Издательство им. Сабашниковых, 2015.- ISBN 978-5-8242-0143-7.
 Залесский К. А. Кто был кто в Первой мировой войне. — М., 2003.
 Рутыч Н. Н. Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии и Вооруженных Сил Юга России. — М., 2002.
 Список генералам по старшинству. Составлен по 1 сентября 1896 года. — СПб., 1896
 Список генералам по старшинству. Составлен по 15 апреля 1914 года. — Пг., 1914
 
 Фотография генерала Смирнова

Генералы от инфантерии (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Командующие армиями в Первой мировой войне (Россия)
Главнокомандующие Западным фронтом (Первая мировая война)
Выпускники Полоцкого кадетского корпуса
Выпускники Николаевской военной академии
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Белого орла (Российская империя)
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Члены Военного совета Российской империи
Кавалеры ордена Святого Александра Невского с мечами
Казнённые в Гражданскую войну в России
Казнённые в 1918 году